Příjmení Buckley nese více různých osobností:

 Jeff Buckley (1966–1997) – americký zpěvák a kytarista
 Jules Buckley (* 1980) – anglický dirigent
 Natalia Cordova-Buckley (* 1982) – mexická herečka
 Robert Buckley (* 1981) – americký herec
 Tim Buckley (1947–1975) – americký kytarista a zpěvák
 William F. Buckley Jr. (1925–2008) – americký konzervativní komentátor, publicista a spisovatel

Externí odkazy